Amari (provincie), een voormalige Griekse provincie
 Ämari, een plaats in Estland
 Amari (Kreta), een Griekse gemeente op Kreta